Issa, membre dels isses, clan somali del grup dels dir
 Issa (nom), nom masculí àrab 
 Topònims:
 Nahr Isa o Nahr Issa ibn Alí, un dels quatre canals de Bagdad (Iraq)
 Isakhel o Isa Khel, ciutat del districte de Mianwali, Panjab (Pakistan)
 Complex d'Isa Khan, mausoleu i mesquita a Nova Delhi (Índia)
 Issa (illa), illa de la mar Adriàtica coneguda després com a Lissa i modernament com Vis
 Biografies:
 Al-Isawiyya, secta religiosa formada pels seguidors d'Abu-Issa al-Isfahaní
 Isa ben Xaikh ben al-Salil, governador àrab
 Isa Evrenosoğulları (? - ~1489), noble otomà
 Issa ibn Dínar (Tulàytula, c. 772-?, 827), jurista andalusí
 Isa ibn Said al-Yakubi ibn al-Katta, visir andalusí 
 Issa ibn Muhanna, cap del clan beduí dels Al Fadl
 Muhàmmad ibn Àhmad ibn Issa, emir xaibànida de Djazira, Arzanene i Diyar Bakr
 Al-Qàssim ibn Issa, militar i poeta àrab
 Ùmar ibn Hafs ibn Xuayb ibn Issa al-Ghaliz, emir de Creta
 Abu-Issa al-Warraq, erudit escèptic musulmà
 Abu-Issa al-Isfahaní, messies jueu 
 Abdullahi Issa, primer ministre de Somàlia
 Abu Abd Allah Muhammad ibn Abd Abd Allah ibn Isa al-Murri, poeta i jurista andalusí
 Abu Abd Allah Muhammad ibn Ali ibn Hammad ibn Isa ibn Abi Bakr al-Sanhadji, historiador amazic
 Abu l-Ashath Isa ibn Abd al-Malik ibn Kuzman, poeta andalusí
 Abu l-Kasim Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abd Allah ibn Yusuf ibn Abi Isa al-Ansari al-Mursi, andalusí
 Abu-l-Qàssim Issa ibn adh-Dhàfir al-Fàïz bi-nasr-Al·lah, califa fatimita
 Abu Umar Ahmad ibn Muhammad ibn al-Asi ibn Ahmad ibn Sulayman ibn Isa ibn Darradj, andalusí
 Abu Yazid Tayfur ben Isa ben Surushan al-Bistami, místic persa
 Àhmed ibn Issa ibn Xaykh, emir de Diyar Bakr i ostikan d'Armènia a Dvin
 Alí ibn Issa al-Kahhal, «l'Oculista», oftalmòleg, astrònom i geògraf àrab cristià
 Alí ibn Issa ibn Dàüd ibn al-Jarrah, visir abbàssida
 Ali ibn Isa ibn Mahan (? - 812), militar i funcionari dels abbàssides